Baker Street puede referirse a:

 Baker Street, Londres, Inglaterra
 Estación de Baker Street
 Baker Street (canción), una canción de Gerry Rafferty
 Baker Street (Essex), Inglaterra